Le mot frère a dès l'origine (vers 1100) un sens propre exprimant une relation généalogique et différents sens figurés.

Il provient du latin  avec le même sens propre et déjà plusieurs sens figurés (confrère, frère de cœur, frère d'armes).

Culture et société

Relations interpersonnelles 
 Une personne est le frère d'une autre si elle est de sexe masculin et que les deux ont au moins un parent en commun.
 Le terme frère est une civilité que se donnent des hommes appartenant à certaines sociétés, confréries et communautés idéologiques, religieuses, philosophiques ou professionnelles, lorsque l'usage interne de celles-ci le préconise.

Cinéma et télévision 

 Frères (1918), film muet français de Maurice Rémon ;
 Frères (2004), film français de Xavier de Choudens ;
 Frères (2011), téléfilm français de Virginie Sauveur ;
 Frère et Sœur (2012), téléfilm français de Denis Malleval ;
 Grand Frère (2019), film chinois de Liang Ming.

Littérature 

 Frères, roman de Kwame Alexander, paru en 2014 et lauréat de la Médaille Newbery de 2015.

Entreprises 
 Alberts Frères est une ancienne société de production cinématographique néerlandaise.

Patronyme 

 Albert Frère (1926-2018), homme d'affaires belge ;
 Alfred Frère (1851-1918), architecte belge, représentant de l'Art nouveau en Belgique ;
 Aubert Frère (1881-1944), général d'armée français ;
 Charles-Théodore Frère (1814-1886), peintre français ;
 Édouard Frère (1797-1874), archiviste, historien et lexicographe français ;
 Georges Frère (1764-1826), général français ;
 Gérald Frère (1951-), son fils, administrateur de sociétés belge.
 Henri Frère (1880-1944), général français, mort en déportation ;
 Henry Bartle Edward Frere (1815-1884), homme d'État britannique ;
 Maurice Frère (1890-1970), fils d'Alfred, ingénieur et financier belge ;
 Paul Frère (1917-2008), journaliste et pilote automobile belge, fils de Maurice Frère ;
 Pierre-Édouard Frère (1819-1886), peintre français ;
 Robert Frère (1924-2006), animateur de télévision belge ;
 Walthère Frère-Orban (1812-1896), homme politique belge ;

Toponyme 

 Frères, une section de la ville belge de Tongres dans la province de Limbourg ;
 la rivière des Frères, un affluent du lac Saint-Pierre (fleuve Saint-Laurent) coulant dans  Baie-du-Febvre, dans la MRC de Nicolet-Yamaska, au Centre-du-Québec, au Québec (Canada).

Notes et références 

Homonymie de localités